Вікторія Юріївна Дяченко — українська журналістка.

Життєпис 
Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2021).

Лавреатка міжнародної журналістської премії «True Story Award».

Примітки

Джерела

Посилання 
 Блог Вікторії Дяченко  на вебсайті Історичної правди.
 Дяченко, В. Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича  // Історична правда. — 2020. — 22 жовтня.
 Трощук, С. В університеті добре, а вдома краще  // Zaxid.net. — 2020. — 11 червня.

Українські журналісти